Andrew Cockburn ist der Name folgender Personen:

 Andrew Cockburn (Journalist) (* 1949), britischer Journalist
 Andrew Cockburn (Ornithologe) (* 1954), australischer Ornithologe und Evolutionsbiologe